Ogea ist der Name von:
 einem Atoll in Fidschi mit gleichnamigem Dorf, siehe Ogea (Fidschi)
 einer Sprache in Papua-Neuguinea, siehe Ogea (Sprache)
 dem Asteroiden 14116, siehe (14116) Ogea
 einem US-amerikanischen Baseballspieler, siehe Chad Ogea

Die Abkürzung OGEA steht für:
 den Online Guide East Asia

Abkürzung